Виктор Бутылкин:
* Бутылкин, Виктор Васильевич (1923—2002) — генерал-майор Советской Армии, Герой Советского Союза, учёный.
 Бутылкин, Виктор Николаевич (род. 1930) — советский футболист.